Olev ist als eine estnische Form von Olaf ein estnischer männlicher Vorname, der vereinzelt auch als Familienname auftritt.

Namensträger

Vorname 

 Olev Jõgi (1919–1989), estnischer Literaturwissenschaftler, Autor und Übersetzer
 Olev Olesk (1921–2017), estnischer Exilpolitiker
 Olev Remsu (* 1947), estnischer Schriftsteller
 Olev Sau (1929–2015), estnischer Komponist
 Olev Siinmaa (1881–1948), estnischer Architekt

Familienname 
 Fjodor Olev (* 1984), deutscher Schauspieler und Sprecher
 Naum Olev (1939–2009), sowjetisch-russischer Liedtexter
 Pjotr Olev (* 1955), russischer Schauspieler und Regisseur

Einzelnachweise 

Männlicher Vorname
Familienname
Estnischer Personenname